El término Kíyevskoye  o Kíyivskoye () puede referirse a:

Kíyevskoye (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Kíyevskoye (Osetia del Norte), localidad de la república de Osetia del Norte, en Rusia.

Kíyevskoye (Dnipropetrovsk), localidad del krai de Krasnodar, en Ucrania.
Kíyevskoye (Nova Odesa, Mykolaiv), localidad del raión de Nova Odesa del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Kíyevskoye (Bashtanka, Mykolaiv), localidad del raión de Bashtanka del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Kíyevskoye (Poltava), localidad del óblast de Poltava, en Ucrania.
Kíyevskoye (Zaporizhia), localidad del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.